Fallowfield ist der Name mehrerer Orte:

 Fallowfield (Manchester), Stadtbezirk von Manchester
 Fallowfield (Ottawa), Ortsteil von Ottawa

Siehe auch:
 Fallowfield Stadium